El National Invitation Tournament 2005 fue la sexagésimo octava edición del National Invitation Tournament. La disputaron 40 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Carolina del Sur, que conseguía su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2005

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2005
National Invitation Tournament